Kalihna steht für:
 Kalihna, Eigenbezeichnung der Kariben
 Kalihna (Sprache), Sprache der Kalihna (Kariben), eine der karibischen Sprachen